Villeret (Aisne)
 Villeret (Aube)
 Villeret (Berna)
 Jacques Villeret